Toustain est un nom de famille normand, ancienne forme du nom , dont il existe aussi la variante Tostain:

Il est notamment porté par :
Charles Toutain (poète) (1501-1564)
René Toustain de Billy (1643-1709), religieux et historien de la Normandie
Charles-François Toustain (1700-1754), moine mauriste et historien français
Gaspard-François Toustain de Richebourg (1716-1799), officier et historien de la Normandie
Charles-Gaspard Toustain de Richebourg (1746-1836), officier, écrivain et censeur royal

Variantes 
Turstin Scitel, aventurier normand en Italie
Thurstan (1070-1141), évêque normand d'York

Patronyme français
Patronyme normand
Nom théophore